Полный список иностранных членов Российской академии архитектуры и строительных наук:

Отделение архитектуры 

 Брумфилд, Уильям Крафт (США) (род. 1944)
 Брунати, Марио (Италия)
 Давитая, Вахтанг Владимирович (Грузия) (род. 1934)
 Дёмин, Николай Мефодьевич (Украина) (род. 1931)
 Калатрава, Сантьяго (Испания) (род. 1951)
 Коэн, Жан Луи (Франция) (род. 1949)
 Митрофанофф, Владимир (Франция) (род. 1933)
 Парисио, Игнасио (Испания) (род. 1944)
 Пирогов, Михаил Михеевич (Белоруссия) (род. 1933)
 Портогези, Паоло (Италия) (род. 1931)
 Сафарян, Юрий Ашотович (Армения) (род. 1937)
 Сгутас, Василис (Греция) (род. 1934)
 Слепцов, Олег Семёнович (Украина) (род. 1958)
 Спенсер, Брайан Артур (США)
 Фреденбург, Гарольд (США)
 Фремптон, Кеннет (США) (род. 1930)
 Шеметов, Поль (Франция) (род. 1928)
 Шлапета, Владимир (Чехия) (род. 1947)
 Аладов, Вальмен Николаевич (Белоруссия) (1930—2021)
 Батиашвили, Георгий Ираклиевич (Грузия) (1934—2021)
 Бэй Юймин (США) (1917—2019)
 Глусберг, Хорхе (Аргентина) (1932—2012)
 Григорян, Арцвин Гайкович (Армения) (1935—2012)
 Дебюиссон, Жан (Франция) (1914—2011)
 Заборский, Георгий Владимирович (Белоруссия) (1909—1999)
 Ковалевский, Евгений Михайлович (Белоруссия) (1946—2008)
 Неделков, Георгий (Германия)
 Николетти, Манфреди (Италия) (1930—2017)
 Олсоп, Уильям (Великобритания) (1947—2018)
 Пелли, Сезар (США) (1926—2019)
 Стоилов, Георгий (Болгария) (1929—2022)
 Страутманис, Иварс (Латвия) (1932—2017)
 Торосян, Джим Петросович (Армения) (1926—2014)
 Шпара, Игорь Петрович (Украина) (1936—2016)
 Штолько, Валентин Григорьевич (Украина) (1931—2020)

Отделение градостроительства 

 Бети, Джеймс Питер (Великобритания)
 Булев, Тодор Веселинов (Болгария) (род. 1944)
 Вольтерс, Фридрих (Германия) (род. 1942)
 Вукан, Вучик (США) (род. 1935)
 Ковачев, Атанас (Болгария)
 Колонтай, Александр Николаевич (Белоруссия) (род. 1954)
 Кюнкель, Клаус (Германия)
 Мандрыгин, Михаил Петрович (Великобритания) (род. 1947)
 Ничкасов, Анатолий Иванович (Белоруссия) (род. 1955)
 Помле, Пьер (Франция)
 Турсунов, Фархад Юсупбаевич (Узбекистан) (род. 1931)
 У Лянъюн (Китай) (род. 1922)
 Хань Линфэй (Китай)
 Чантурия, Юрий Владимирович (Белоруссия) (род.1949)
 Алиев, Расим Гасан-оглы (Азербайджан) (1934—2021)
 Андрё, Поль (Франция) (1938—2018)
 Белоконь, Юрий Николаевич (Украина) (1950—2009)
 Богданович, Богдан (Сербия) (1922—2010)
 Дергалин, Игорь Дмитриевич (Швеция) (1929—2013)
 Ежов, Валентин Иванович (Украина) (1927—2010)
 Заребская, Тереза (Польша) (1932—2003)
 Иодо, Ирина Антоновна (Белоруссия) (1932—2021)
 Клюшниченко, Евгений Елисеевич (Украина) (1939—2021)
 Москалевич, Леонард Викторович (Белоруссия) (1936—2018)
 Мушегян, Гурген Нерсесович (Армения) (1934—2020)
 Левитан, Яков Борисович (Украина) (1936—2006)
 Митрович, Михайло (Сербия) (1922—2018)
 Радевич, Светлана (Черногория) (1937—2000)
 Тангэ, Кэндзо (Япония) (1913—2005)
 Фомин, Игорь Александрович (Украина) (1927—2006)

Отделение строительных наук 

 Абдулрагимов, Рамиз Гамид оглы (Азербайджан) (род. 1940)
 Адам, Франк-Михаэль (Германия)
 Адилходжаев, Анвар Ишанович (Узбекистан)
 Алиев, Феган Ганбар оглы (Азербайджан)
 Аугусти, Джулиано (Италия) (род. 1935)
 Ашрабов, Анвар Аббасович (Узбекистан)
 Барабаш, Мария Сергеевна (Украина) (род. 1965)
 Бисенов, Кылышбай Алдабергенович (Казахстан) (род. 1957)
 Бок, Томас (Германия) (род. 1957)
 Вавилов, Антон Владимирович (Белоруссия) (род. 1949)
 Вен-дер Ю (Китай)
 Воронец, Дмитрий (Сербия)
 Вяттё, Юха Калеви (Финляндия) (род. 1950)
 Гертис, Карл (Германия) (род. 1938)
 Горбенкова, Елена Владимировна (Белоруссия)
 Горохов, Евгений Васильевич (Украина)
 Грин, Дэвид (Великобритания) (род. 1937)
 Джирса,  Джеймс О. (США)
 Дзиопак, Юзеф (Польша) (род. 1947)
 Завадскас, Эдмундас Каземирович (Литва) (род. 1944)
 Злобин, Геннадий Карпович (Украина) (род. 1927)
 Исакулов, Баизак Разакович (Казахстан) (род. 1964)
 Клованич, Сергей Фёдорович (Украина) (род. 1952)
 Колчунов, Владимир Иванович (Украина) (род. 1952)
 Корсун, Владимир Иванович (Украина)
 Коунадис, Антонис (Греция)
 Кух, Гельмут (Германия)
 Кюнцель, Эберхардт (Германия)
 Ленкеи, Петер (Венгрия) (род. 1933)
 Леонович, Сергей Николаевич (Белоруссия)
 Ливинский, Александр Михайлович (Украина) (род. 1935)
 Маренхольц, Оскар (Германия)
 Мордич, Александр Иванович (Белоруссия)
 Николов, Николай Денчев (Болгария)
 Нугужинов, Жмагул Смагулович (Казахстан) (род. 1956)
 Паль, Петер Ян (Германия)
 Перельмутер, Анатолий Викторович (Украина)
 Пилипенко, Владимир Митрофанович (Белоруссия)
 Реген, Вернер (Германия)
 Рустамов, Камран Энвер оглы (Азербайджан) (род. 1948)
 Сунь Чэн (Китай)
 Тодорович, Бранислав (Сербия)
 Толкынбаев, Темирхан Анапияевич (Казахстан) (род. 1961)
 Уитвелл, Джон (Великобритания)
 Фиговский, Олег Львович (Израиль) (род. 1940)
 Хольшемахер, Клаус (Германия)
 Христов, Христо Константинов (Германия)
 Шевчук, Василий Яковлевич (Украина) (род. 1954)
 Щесняк, Вацлав (Польша) (род. 1940)
 Эберхардштайнер, Йозеф (Австрия) (род. 1957)
 Атаев, Сергей Сергеевич (Белоруссия) (1916—2006)
 Бабушкин, Владимир Иванович (Украина) (1930—2007)
 Баженов, Виктор Андреевич (Украина) (1941—2021)
 Вознесенский, Виталий Анатольевич (Украина) (1934—2012)
 Голышев, Александр Борисович (Украина) (1924— ?)
 Городецкий, Александр Сергеевич (Украина) (1935—2022)
 Долежалова, Марта (Чехия) (1932—2013)
 Жунусов, Толеубай Жунусович (Казахстан) (1927—2015)
 Кусаинов, Амирлан Айдарбекович (Казахстан) (1957—2021)
 Попов, Геннадий Яковлевич (Украина) (1932—2013)
 Прокопович, Игорь Евгеньевич (Украина) (1912—1995)
 Синодзука, Масанобу (Япония) (1930—2018)
 Тахиров, Мухамедамин Кабулович (Узбекистан) (1945— ?)
 Франгер, Оле (Дания)
 Шнайдер, Ульрих (Австрия)

См. также 
 Российская академия архитектуры и строительных наук
 Академики Российской академии архитектуры и строительных наук
 Члены-корреспонденты Российской академии архитектуры и строительных наук
 Почётные члены Российской академии архитектуры и строительных наук

Ссылки 
 Сайт РААСН

Иностранные члены РААСН